Mandalgovi kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Mandalgov, provinshuvudstad, Dundgobi, 
 Saintsagaan, distrikt, Dundgobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar